Sankt Urban bzw. Heiliger Urban steht für:
 Urbanus (Heiliger) (1. Jahrhundert n. Chr.)
 Urban I., Bischof von Rom (222–230)
 Urban V. (1310–1370), Papst der katholischen Kirche (1362–1370)
 Urban von Langres († 375), Bischof von Langres und Autun

 Urbanstag, Gedenktag für Papst Urban I.

Sankt Urban bzw. St. Urban ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sankt Urban (Kärnten), Gemeinde in Kärnten
 Sankt Urban (Rieden am Forggensee), Ortsteil der Gemeinde Rieden am Forggensee, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Sankt Urban am Ossiacher See, Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 St. Urban LU, Ortsteil von Pfaffnau im Kanton Luzern
 Grube St. Urban, ein Erzbergwerk im Oberharz

 zahlreiche Kirchen zu Ehren Papst Urban I., siehe Urbanuskirche
 Kloster St. Urban, ehemalige Zisterzienserabtei in der Schweiz
 St. Urban (Manhattan), Apartmenthaus in New York City

Sankt Urban, Weiteres:
 Sankt Urban (Roman), Roman von Martin Viertel (1968)
 Sankt Urban (1969), Spielfilm nach dem Roman von Martin Viertel

Siehe auch:
 Urban (Name) – ein Überblick
 Urban
 Urbanus
 Saint-Urbain (frz.)
 Sveti Urban (slo., kro.)